Salas Bajas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salas Bajas (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Salas Bajas (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar